Наслідки (фільм, 1982)
 Наслідки (фільм, 1990)
 Наслідки (фільм, 2003)
 Наслідки (фільм, 2017)
 Наслідки (фільм, 2019)